Papa Pelagio fu il nome di due papi :
 Papa Pelagio I (556-561)
 Papa Pelagio II (579-590)